Mortroux (België), een deelgemeente van Dalhem in de Belgische provincie Luik
Mortroux (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Creuse